Sadek kan syfta på följande platser:

Polen 

 Sadek (ort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat pińczowski,

Tjeckien 

 Sádek (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Sádek (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar